Луксика Кумкхум — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка — Штефани Фёгеле — не защищала свой титул.

Посев 

  Куруми Нара (Четвертьфинал, отказ)
  Мисаки Дои (Четвертьфинал)
  'Луксика Кумкхум (Титул)
  Зарина Дияс (Первый раунд, отказ)

<li>  Сатиэ Исидзу (Первый раунд)
<li>  Белинда Бенчич (Полуфинал)
<li>  Ван Цян (Второй раунд)
<li>  Эри Ходзуми (Четвертьфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Dunlop World Challenge 2013